drogi ekspresowe:
 S1 – w Austrii w ciągu trasy europejskiej E60
 S1 – budowana w Polsce o łącznej długości ok. 135 km, położona na obszarze województwa śląskiego i częściowo małopolskiego
 połączenia kolejowe:
 S1 – linia Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie
 S1 – linia Kolei Śląskich
 S-1 – projekt cyfrowego przelicznika, opracowany przez zespół Jerzego Gradowskiego w Zakładzie Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk
 S-1 – ścigacz artyleryjski Polskiej Marynarki Wojennej
 USS S-1 (SS-105) – amerykański okręt podwodny
 S1 – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Rjanyj” z początku XX wieku i okresu I wojny światowej, po wojnie fiński S1
 w anatomii:
 pierwszy kręg krzyżowy – część kości krzyżowej
 w mózgu pierwotna kora somatosensoryczna
 jeden z tonów serca
 S 1 – na polskiej sieci kolejowej – sygnał stój na semaforach świetlnych (jedno czerwone ciągłe światło)
 S1 – rodzaj pracy maszyn elektrycznych